Эпистемическая логика (от  — знание; также логика знаний) — подвид модальной логики, имеющий дело с высказываниями о состоянии познания. Оперирует понятиями «знает», «полагает».

Отдельные аспекты эпистемической логики обсуждали Аристотель, некоторые средневековые философы, в том числе Оккам и Дунс Скотт. Первые систематические исследования темы провёл  в 1912 году, он же ввёл символику; современную форму направлению придали Сол Крипке (1963), Георг Хенрик фон Вригт, Яакко Хинтикка (1962).

Логику знаний к экономике применил Роберт Ауман (Нобелевская премия по экономике 2005 года).

Литература 
 Hintikka, Ja. «Knowledge and Belief: An Introduction to the Logic of the Two Notions» Cornell, University Press, 1962.
 R.Fagin, J. Y. Halpern, Y. Moses, M. Y. Vardi. «Reasoning about Knowledge», The MIT Press, 1995. ISBN 0-262-56200-6.
 Rescher, N. Epistemic Logic: A Survey Of the Logic Of Knowledge University of Pittsburgh Press, 2005. ISBN 978-0-8229-4246-7.
 Hans van Ditmarsch, Wiebe van der Hoek, Barteld Kooi: Dynamic Epistemic Logic, Springer 2007 ISBN 978-1-4020-5838-7.
 Meyer, J.-J. C., 2001, Epistemic Logic in Goble, Lou, ed., The Blackwell Guide to Philosophical Logic. Blackwell.

Логика
Формальная эпистемология